CAAI steht für

 Club Alpino Accademico Italiano, 1904 in Italien gegründeter akademischer Alpen- und Bergwander-Verein
 Civil Aviation Authority of Israel, Zivilluftfahrtbehörde des Staates Israel
 C.A.A.I., Komitees zur Unterstützung italienischer Bürger in Niedersachsen, siehe Giuseppe Scigliano (Schriftsteller)

Abkürzung